Boaz — personagem bíblico
 Boaz (Alabama)
 Boaz (Virgínia Ocidental)
 Boaz (Wisconsin)
 Boaz (ilha) — ilha do arquipélago de Bermudas
 Boaz e Jaquim 

Desambiguações de topônimos